Georg Morsztyn ist der Name folgender Personen:

* Georg Morsztyn der Ältere († vor Juni 1423), krakauischer Ratsherr und Kaufmann
 Georg Morsztyn der Jüngere († 1500), krakauischer Ratsherr und Kaufmann